Zilcken ist der Familienname folgender Personen:

 Detta Zilcken (1873–1907), deutsche Journalistin
 Philip Zilcken (1857–1930), niederländischer Maler